Несмашный — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Несмашный, Григорий Иванович (1914—1990) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Несмашный, Денис Александрович (род. 8 марта 1992 г. Нижневартовск) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 м.